Hanf steht für

Pflanzen:
 die Pflanzengattung Hanf (Cannabis)
 Hanf (Art) (Cannabis sativa), Gewöhnlicher Hanf
 Indischer Hanf (Cannabis indica), eine Art oder Unterart des Hanfs
 Ruderal-Hanf (Cannabis ruderalis), eine Art oder Unterart des Hanfs

Hanf als Nutzpflanze:
 Hanf als Arzneimittel, aus Hanf gewonnene Arzneimittel
 Hanf als Rauschmittel, aus Hanf gewonnene Rauschmittel
 Hanffaser
 Nutzhanf

Hanf ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Hanf (1890–1974), deutscher Maler, Graphiker und Gebrauchsgraphiker
 Blasius Hanf (1808–1892), österreichischer Ornithologe
 Johann Adam Hanf (1715–1776), deutscher Medailleur 
 Konrad Hanf (1874–1922), deutscher Verleger
 Kurt Hanf (1912–1987), deutscher Maler und Grafiker
 Martin Hanf (1911–1991), deutscher Botaniker
 Robert Hanf (1894–1944), niederländisch-jüdischer Musiker und Künstler
 Theodor Hanf (* 1936), deutscher Soziologe

Hanf ist der Name folgender Orte:
 Hanf (Hennef), ein Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg) im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hanff
 Hampf
 Gewöhnlicher Wasserdost (Wasserhanf)